Az órák (1963), Agatha Christie regénye
 Az órák (2002), Stephen Daldry filmje
 Az óra, Carl Loewe dala
 Az óra (2016), Petar Valchanov és Kristina Grozeva filmje